Rappoldi ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Rappoldi (1876–1948), deutscher Musiker
 Eduard Rappoldi (1839–1903), österreichisch-deutscher Musiker
 Laura Rappoldi (1853–1925), österreichisch-deutsche Musikerin